Рословка — топоним:

 Рословка — улица в Москве.

Населённые пункты 
 Рословка — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Рословка — деревня в Пильнинском районе Нижегородской области.